Каљина може бити:

 Каљина (Соколац), насеље у општини Соколац, град Источно Сарајево, Република Српска, Босна и Херцеговина
 , насеље у Камишловском рејону, Свердловска област, Русија

Види још 

 Калина (вишезначна одредница)